Niels Bang er navnet på flere personer:

 Niels Hansen Bang (1614-1676) – dansk biskop over Fyens Stift og godsejer
 Niels Bang (godsejer) (1776-1815) – dansk godsejer (Niels (de) Bang)
 Niels Bang (skolemand) (1857-1934) – dansk skolemand og filosof (Niels Haarup Bang)